Селец () — деревня в Лидском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Гончарского сельсовета. Расположена в 34 км от города Лиды, в 132 км от Гродно. Население — 215 человек (2015). В деревне расположена железнодорожная станция Неман на линии Лида-Барановичи.

География 
Деревня расположена на берегу реки Неман. Рядом участки леса.

История 
Впервые упоминается в 1525 году в составе Лидского повета Новогрудского воеводства Великого княжества Литовского как часть имения Ю. М. Радзивилла.

После третьего раздела Речи Посполитой 1795 года в составе Российской империи.

В 1861 году деревня и центр сельского общества в Гончарской волости Лидкого повета Лидской волости Виленской губернии. Во владениях князя Витгенштейна.

В 1885 году в деревне работали винокуренный завод, корчма, школа грамоты. В 1897 году — железнодорожная и почтовая станция, хлебозапасный магазин, школа.

В сентябре 1915 года во время Первой мировой войны была оккупирована германскими войсками. С января 1919 года в составе БССР. С апреля 1919 года захвачена польскими войсками, с июля 1920 года освобождена Красной армией, с сентября 1920 года — снова польскими войсками.

С 1921 года в составе Польши в Гончарской гмине Лидского повята Новогрудского воеводства. В 1939 году снова в составе БССР.

С 4 декабря 1939 года в составе Барановичской области, с 15 января 1940 года в Лидском районе, с 12 октября 1940 года в Неманском сельсовете.

C конца июня 1941 года по середину июля 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками. 23 июля 1941 года фашисты расстреляли 50 жителей деревни.

С 20 сентября 1944 в составе Гродненской области. С 16 июля 1954 года в Гончарском сельсовете.

В 1992 году работали магазин, комплексный приёмный пункт, механическая мастерская, ферма крупного рогатого скота, в составе колхоза имени Чкалова. В 2004 году в составе частного унитарного агропредприятия «Гончары». В 2012 году в составе коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белица-Агро».

Газифицирована.

Население 
Население деревни на 2015 год составляло 215 человек.

Инфраструктура 
Имеется магазин, отделение связи, церковь.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Лидского района